Briarcliff ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Briarcliff (Arkansas)
 Briarcliff (Georgia)
 Briarcliff (North Carolina)
 Briarcliff (Texas)
 Briarcliff Manor (New York)

im NRHP gelistete Objekte:
 Briarcliff (Atlanta), in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 88001167
 Briarcliff Hotel, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 82002415
 Briarcliff-Normandy Apartments, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 03000136